Jaropolk I, vorst van Kiev (972-980)
 Jaropolk Izjaslavitsj, prins van Wolynië en Toerov (1078-1086)
 Jaropolk II, grootvorst van Kiev (1132-1139)